Магистрала 27 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Флорида, Джорджия, Тенеси, Кентъки, Охайо и Индиана. Обща дължина 1346,6 мили (2167,0 km), от които най-много в щата Флорида 496,4 мили (798,8 km), най-малко – в щата Охайо 40,6 мили (65,3 km).

Магистралата започва в центърът на град Маями, разположен в югоизточната част на Флорида, при 258 km на Магистрала 1 на САЩ и пресича целия щат в северозападно направление до град Талахаси, като преминава през още 4 окръжни центъра. След това на протежение от 573 km пресича западната част на щата Джорджия, преминавайки през 18 окръжни центъра. При град Чатануга навлиза в щата Тенеси, пресича източната му част на протежение от 234 km, след което навлиза в щата Кентъки. Тук на протежение от 307 km пресича щата от юг на север в най-широката му част, преминавайки през 13 окръжни центъра. При град Синсинати преминава над река Охайо, пресича югозападния ъгъл на щата Охайо и навлиза в щата Индиана. Пресича източната част на щата на протежение от 190 km и завършва в центъра на град Форт Уейн. До изграждането на Междущатска магистрала 69, която изцяло съвпада с трасето на последния участък на Магистрала 27, магистралата е продължавала още 152 мили (245 km) до столицата на щата Мичиган град Лансинг.

От Магистрала 27 на САЩ се отделя една магистрала, която също е от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 127  в щатите Тенеси, Кентъки, Охайо и Мичиган 758 мили (1220 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1